Маркос Густаво Мондаини (; родился 14 февраля 1985 года в Саенс Пена, Аргентина) — аргентинский футболист, нападающий клуба «Гуаякиль Сити».

Клубная карьера 

Мондаини — воспитанник клуба «Бока Хуниорс». В 2004 году он дебютировал в аргентинской Примере. Из-за высокой конкуренции в «Боке» Маркос на правах аренды выступал за эквадорские «Эмелек» и «Барселону» Гуаякиль, а также уругвайский «Насьональ». В начале 2010 года он на правах аренды перешёл в колумбийский «Атлетико Насьональ». 31 января в матче против «Мильонариос» Мондаини дебютировал в Кубке Мустанга. 1 августа в поединке против «Депортиво Кали» он забил свой первый гол за «Атлетико».

В начале 2011 года Маркос был отдан в аренду в американский «Чивас США». 20 марта в матче против «Спортинг Канзас-Сити» он дебютировал в MLS. 1 мая в поединке против «Нью-Ингланд Революшн» Мондаини забил свой первый гол за американскую команду.

В январе 2012 года Маркос подписал контракт с эквадорским «Эмелеком», за который уж выступал ранее на правах аренды. В 2013 и 2014 году Мондаини дважды стал чемпионом Эквадора.

Достижения 

Командные

 «Эмелек»
  Чемпионат Эквадора по футболу — 2013
  Чемпионат Эквадора по футболу — 2014

Примечания

Ссылки 
 
 MLS player profile
 Argentine Primera statistics
  Estadio.com article, Oct. 5, 2006

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Эмелек»
Игроки ФК «Насьональ» Монтевидео
Игроки ФК «Барселона» Гуаякиль
Игроки ФК «Атлетико Насьональ»
Игроки ФК «Чивас США»
Игроки ФК «Гуаякиль Сити»